Rhizofabronia är ett släkte av bladmossor. Rhizofabronia ingår i familjen Fabroniaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Rhizofabronia